1974 : , film italien de Gino Mangini
 2000 : Vive nous !, film français de Camille de Casabianca